Seydou Keita (n. 16 ianuarie 1980, Bamako) este un fotbalist din Mali retras din activitate.

Statistici 
Din 12 decembrie 2009:

Note

Legături externe 
  Profilul lui Seydou Keita pe Sitercl.com
  Alt jucător de la RC Lens
  Biografia lui Seydou Keita pe Yahoo Sports
  Blogul lui Seydou Keita
  Profil pe Fifa.com 

Atacanți
Fotbaliști malieni
Fotbaliști ai FC Barcelona
Nașteri în 1980